EZ Air  Es una pequeña aerolínea de servicio regional y proveedor de ambulancia aérea, fundada en mayo de 2000. Su base esta ubicada en Bonaire, con oficinas de boletos en Bonaire y Curazao.

Destinos

Flota

Flota actual 
A junio de 2021, la flota de EZ-Air consiste de las siguientes aeronaves. La aerolínea planea la entrega del primer Saab 340 en junio de 2021.

Referencias